Шароев — фамилия. Известные носители:

 Шароев, Антон Георгиевич (1929—2021) — советский и российский дирижёр и скрипач.
 Шароев, Георгий Георгиевич (1890—1969) — советский азербайджанский пианист, музыкальный педагог, публицист, создатель фортепианной школы в Азербайджане. Отец Антона и Иоакима Шароевых.
 Шароев, Иоаким Георгиевич (1930—2000) — советский и российский оперный и эстрадный режиссёр, сценарист и оперный либреттист, педагог. Народный артист СССР.